Juízo Final, na escatologia cristã

Nas artes
 O Juízo Final (Fra Angelico), pintura 
 O Juízo Final (Hieronymus Bosch), pintura 
 O Juízo Final (Memling), pintura 
 Juízo Final (Michelangelo), pintura 
 O Juízo Final (Rogier van der Weyden), pintura 
 Juízo Final (Marcello Venusti), pintura 
 O Juízo Final, duas pinturas de Jan Provoost
 Juízo Final, canção brasileira de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito